Lukas-Akademie oder Akademie des heiligen Lukas steht für: 
 Académie Saint-Luc de Gand, Brüssel
 Académie de Saint-Luc, Paris
 Accademia di San Luca, Rom

Siehe auch:
 Institut Saint-Luc (Brüssel)
 Lukasgilde